Rudno (ukr. Рудне) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie lwowskim; podlega władzom rejonu kolejowego Lwowa.

Status osiedla typu miejskiego Rudno posiada od 1940, liczy 7316 mieszkańców (2020), w 2001 było ich 6264.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 (1888)

Lwów (hromada)
Osiedla typu miejskiego w obwodzie lwowskim